Thronbach ist ein Gewässername:

 Thronbach (Herschbach), rechter Zufluss des Herschbachs (zum Kesselinger Bach) nach Weidenbach, Ortsgemeinde Kesseling, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz 
 Thronbach (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz bei Kleinschmiedenhammer, Stadt Schauenstein, Landkreis Hof, Bayern